Desa Talun kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Talun (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,65, long 110,50), 
 Desa Talun (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,85, long 110,98), 
 Desa Talun (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 
 Desa Talun (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,02, long 109,73), 
 Desa Talun (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,82, long 111,67), 
 Desa Talun (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,52, long 111,94), 
 Desa Talun (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,17, long 112,02), 

Robotskapade Indonesienförgreningar